

Salviuskerk (Dronrijp)
 Oude Sint-Salviuskerk (Limbricht)
 Nieuwe Sint-Salviuskerk

Salviuskerk